Car oder Čar steht für:

 Reisebus (schweizerisch)
 car (Kompetenznetzwerk), deutscher Verein der Automobilbranche
 Car (Gattung), eine Gattung der Käferfamilie Caridae
 Car (Spielwarenhersteller), ehemaliger Schweizer Spielwarenhersteller
 Car (Namling), Gemeinde im Kreis Namling des Regierungsbezirks Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet der VR China
 Car Nicobar, Insel der Nikobaren im Golf von Bengalen
 Car (Sprache), eine nikobaresische einheimische Sprache

Car ist der Familienname folgender Personen:
 Duje Ćaleta-Car (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Marko Car (Autor) (1859–1953), Autor, Journalist und Politiker
 Marko Car (* 1985), kroatischer Basketballspieler
 Mirosław Car (1960–2013), polnischer Fußballspieler
 Nicole Car (* 1985), australische Opernsängerin (Sopran)
 Roberto Car (* 1947), italienischer Physiker
 Stanisław Car (1882–1938), polnischer Politiker
 Viktor Car-Emin (1870–1963), kroatischer Schriftsteller

CAR steht als Abkürzung für:
 Cortisol Awakening Response, siehe Cortisolaufwachreaktion (Medizin)
 CAR-Algebra, eine C*-Algebra mit Bezug zu den canonical anticommutation relations (Mathematik)
 Cantieri Automobilistici Riuniti, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 C.A.R. Manufacturers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Centro de Alto Rendimento, die portugiesischen Leistungssportzentren
 Chimeric Antigen Receptor, siehe CAR-T-Zell-Therapie (Medizin)
 Comité d'Action pour le Renouveau, eine togoische Partei
 Cordillera Administrative Region, ein philippinischer Verwaltungsbezirk
 eine Automarke von Cosmos Engineering, britischer Automobilhersteller
 Costruzioni Automobili Riuniti, italienischer Automobilhersteller

Car steht als Abkürzung für:
 Carina, das Sternbild Kiel des Schiffs in der Nomenklatur der Fixsterne

Siehe auch:
 Carr
 Char
 Kaar
 Kahr
 Kar
 Karr

Abkürzung